Richard Hatch ist der Name folgender Personen:

* Richard Hatch (Schauspieler) (1945–2017), US-amerikanischer Schauspieler und Schriftsteller
 Richard Hatch (Zauberkünstler) (* 1955), US-amerikanischer Zauberkünstler und Autor